

Орегон — місто, штат Іллінойс
 Орегон — місто, штат Міссурі
 Орегон — місто, штат Огайо
 Орегон — місто, штат Вісконсин
 Орегон Тауншип — селище в окрузі Вейн, штат Пенсільванія
 Орегон — селище, штат Вісконсин